Gourcuff ou Gourkuñv est un patronyme de langue bretonne signifiant l'homme débonnaire, affable, doux, conciliant.
La Maison de Gourcuff porte d'azur à la croix pattée d'argent, chargée en cœur d'un croissant de gueules.

 Christian Gourcuff (né en 1955), ancien footballeur, reconverti entraîneur de football ; 
 Guillaume de Gourcuff, noble breton ayant participé à la sixième croisade, son nom est mentionné dans la troisième des Salles des Croisades au château de Versailles ;
 Marguerite de Gourcuff (1929-2007), journaliste et productrice de télévision française, connue sous le nom de Daisy de Galard ;
 Olivier de Gourcuff (1853-1938), écrivain ;
 Pierre de Gourcuff dit Pierre Ramelot (1905-1942), cinéaste, fils du précédent ;
 Yoann Gourcuff (né en 1986), footballeur, fils de Christian Gourcuff ;
 Laurent de Gourcuff, dirigeant de Noctis, entreprise français propriétaire d'une trentaine de discothèques.

Référence 

Patronyme breton